Transcendenca je lahko:
 Transcendenca (matematika)
 Transcendenca (filozofija)
 Transcendenca (religija)
 Transcendenca (roman)